Cleveland Automobile Company steht für:
 Cleveland Automobile Company (1902), US-amerikanischer Automobil-Hersteller 
 Cleveland Automobile Company (1919), US-amerikanische Automobil-Marke von Chandler Motor Car